

Cinema 
Black Magic – film del 1916 diretto da James W. Horne
 Ombre nere (Black Magic) – film del 1929 diretto da George B. Seitz
 Black Magic – film del 1932 diretto da Oscar Micheaux
 Black Magic – film del 1944 diretto da Phil Rosen
 Gli spadaccini della Serenissima (Black Magic) – film del 1949 diretto da Gregory Ratoff

Letteratura 
 Magia nera (Black Magic) – racconto di Sax Rohmer del 1938, contenuto ne I maghi del brivido

Musica 
 Black Magic – album di Magic Sam del 1968
 Black Magic – album dei Martha and the Vandellas del 1972
 Black Magic – traccia dell'album Show No Mercy degli Slayer del 1983
 Black Magic – album di Jimmy Cliff del 2004
 Black Magic – album degli Swollen Members del 2006
 Black Magic – singolo delle Little Mix del 2015
 Black Magic – singolo di Eminem del 2020

Televisione 
 Giù le mani dalla strega (Black Magic) – film per la televisione del 1992 diretto da Daniel Taplitz

Videogiochi 
 Black Magic – videogioco per Commodore 64